Jorge Núñez peut désigner :

 Jorge Amado Nunes (1961-), un footballeur paraguayen qui a participé à la Copa América 1993 ;
 Jorge Núñez (1978-), un footballeur paraguayen qui a participé à la Coupe du monde 2006.